Cougar Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cougar Peak (Bonner County, Idaho)	
 Cougar Peak (Shoshone County, Idaho)	
 Cougar Peak (Valley County, Idaho)	
 Cougar Peak (Montana)	
 Cougar Peak (Nevada)	
 Cougar Peak (Oregon)